La  des prix du cinéma européen (), organisée par l'Académie européenne du cinéma, a eu lieu à Berlin le  et a récompensé les films réalisés dans l'année.

Palmarès

Meilleur film 
Land and Freedom 
 Les Rendez-vous de Paris 
 Le Regard d'Ulysse

Young European Film of the Year 
La Haine
 Butterfly Kiss
 L'Homme de la mort

Lifetime Achievement Award  
Marcel Carné

Notes et références

Articles connexes 
 Prix du cinéma européen
  des César
  des BAFTA Awards
  des Oscars

Liens externes 
  Les prix du cinéma européen par année sur l'Internet Movie Database

19
Prix du cinéma européen
Culture à Berlin
1995 en Allemagne
Novembre 1995